En sti har flere betydninger:

 Sti (aflukke)
 Sti (grafteori)
 Sti (katalog)
 Sti (vej)